Felle ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Enrico Felle (* 1962), italienischer Christlicher Archäologe
 Ernst Felle (1876–1959), deutscher Ruderer
 Eugen Felle (1869–1934), deutscher Postkartenmaler
 Leonie Felle (* 1979), deutsche Künstlerin und Musikerin
 Madam Felle (Oline Felle; 1831–1908), norwegische Gastronomin

Felle ist der Spitzname von
 Sven Felski (* 1974), deutscher Eishockeyspieler